Osoby o tym nazwisku:
 Edmund Leszczyc-Sumiński (1922-1999) – polski oszczepnik
 Michał Sumiński (1915-2011) – polski leśnik, zoolog, dziennikarz
 Michał Hieronim Leszczyc-Sumiński (1820-1898) – polski botanik 
 Tadeusz Sumiński (1924-2009) – polski fotografik
 Zygmunt Wincenty Sumiński (1845-1885) – sekretarz wydziału skarbu Rządu Narodowego